Гислен Никломанда Конан (; ) — ивуарийский футболист, защитник клуба «Ан-Наср» и сборной Кот-д’Ивуара.

Клубная карьера 
Воспитанник ивуарскийского «АСЕК Мимозас», где в сезоне 2014/15 дебютировал во взрослом футболе. Зимой 2015 года присоединился к португальской «Витории» из Гимарайнша. В течение первого года в Европе Конан играл за дублирующую команду «Витории» во Второй лиге Португалии. Дебют в основном составе «Витории» в рамках чемпионата Португалии для ивуарийца состоялся 10 декабря 2016 года в матче против «Боавишты» (2:1). В составе команды доходил до финала Кубка Португалии 2016/17, где «Витория» уступила «Бенфике» (1:2). В следующем сезоне он дебютировал в еврокубках, сыграв в групповом турнире Лиги Европы.

Летом 2018 года перешёл во французский «Реймс», который заплатил за его переход 4 миллиона евро. В футболке новой команды в чемпионате Франции дебютировал 11 августа 2018 года во встрече против «Ниццы» (1:0).

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Кот-д’Ивуара дебютировал 4 июня 2017 года в товарищеском матче против Нидерландов (0:5).

Достижения 
 «Витория»
 Финалист Кубка Португалии: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Реймс»

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд